Bouchet kan syfta på följande:

 Bouchet, Drôme – en kommun i Frankrike
 Christian Bouchet (1955–), en fransk journalist och politiker